Старосёлы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Старосёлы — деревня в Радомльском сельсовете Чаусского района Могилёвской области.
 Старосёлы — деревня в Каменском сельсовете Чаусского района Могилёвской области.

См. также 
 Старосел
 Староселье